

Cinema 
 Tetsuo – film del 1989, diretto da Shin'ya Tsukamoto
 Tetsuo: The Bullet Man – film del 2009 diretto da Shin'ya Tsukamoto

Altro 
 Tetsuo – nome proprio di persona maschile giapponese
 Tetsuo Shima – personaggio della serie a fumetti Akira